Ostendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Ostendorff (1905–1984), deutscher Geologe und Mineraloge
 Friedrich Ostendorff (* 1953), deutscher Politiker, von 2002 bis 2005 und seit 2009 MdB Bündnis 90/Die Grünen
 Gottfried Ostendorff (1812–1864), Teilhaber und Direktor der Union Gießerei Königsberg, 1860 Stadtverordnetenvorsteher in Königsberg 
 Julius Ostendorff (1823–1877), deutscher Pädagoge und Politiker
 Uwe Ostendorff (* 1964), Sozialpädagoge und ehemaliger Generalsekretär der internationalen Dachorganisation der Falken
 Walter Ostendorff (1918–1989), deutscher Politiker (FDP)
 Werner Ostendorff (1903–1945), SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS

Siehe auch:
 Ostendorf